Коринфский — русская семинаристская фамилия, образованная от названия греческого города Коринф. Известные носители:
 Коринфский, Аполлон Аполлонович (1868—1937) — поэт, писатель.
 Коринфский, Евгений Львович (1858—1917) — инженер, радиотехник.
 Коринфский, Михаил Петрович (1788—1851) — архитектор.

См. также 
 Коринфский ордер
 Коринфский залив
 Коринфский перешеек
 Коринфский канал
 Коринфский союз
 Коринфская война
 Коринфский шлем
 Апуло-коринфский шлем